KBC steht für:
 KBC Band, US-amerikanische Band
 KBC Fashion (Koechlin, Baumgartner & Cie.), deutsches Textilunternehmen mit Sitz in Lörrach
 KBC Group, internationales Finanzunternehmen aus Belgien
 KBC Bank Deutschland, heute Bremer Kreditbank
 KBC Duisburg, deutscher Sportverein
 KBC-Leere, nach den Astronomen Ryan Keenan, Amy Barger und Lennox Cowie benannte ausgedehnte leere Region des Weltraums von etwa 600 Megaparsecs
 Kaun Banega Crorepati, indische Hindi-Version der TV-Show Who Wants to Be a Millionaire?
 Kenya Broadcasting Corporation, staatlicher kenianischer Rundfunksender
 Kapsch BusinessCom, ein Tochterunternehmen der österreichischen Kapsch AG
 Birch Creek Airport (IATA-Code), Flughafen von Birch Creek (Alaska), Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska
 Powiat Bocheński (Kfz-Kennzeichen) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen

kbc steht für:
 Kadiweu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mataco-Guaicurú-Sprache der Kadiweu in Brasilien

Siehe auch:
 KBC-Schornstein

Abkürzung